Céilí (bal)
 Céilí (danse)